Plethocrossus är ett släkte av mångfotingar. Plethocrossus ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Plethocrossus